Grabovac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Grabovac, une localité située dans la municipalité de Čeminac, comitat d'Osijek-Baranja ;
Grabovac, une localité située dans la municipalité de Rakovica, comitat de Karlovac ;
en Serbie
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Grabovac, une localité située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Svilajnac, district de Pomoravlje ;
Grabovac, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina ;
Graboc/Grabovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Grabovac/Graboc, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
le monastère de Grabovac, près d'Obrenovac.